Tourensi – abitanti di Touro
Tourensi – abitanti di Touros